Cascade Mountain (Alberta)
 Cascade Mountain (New York)